Терсит — персонаж древнегреческой мифологии.
 (1868) Терсит — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.

См. также 
 Голубянка терсит — дневная бабочка семейства голубянок.